Emerson de Jesus Acuña Juvinao (Barranquilla, 16 de junho de 1979) é um futebolista colombiano que atua como atacante. Atualmente está no Junior da Colômbia.

Futebolistas da Colômbia
Naturais de Barranquilla